Kozica – rodzaj ssaka
 Kozica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Kozica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte
 Kozica – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Kozica – wieś w Chorwacji
 Kozica – wieś w Czarnogórze